Вырваж:

 Вырваж (приток Гали) — река в России, протекает в Пермском крае.
 Вырваж (приток Чугора) — река в РФ , протекает в Пермском крае.